Ганс-Герман Гоппе (нім. Hans-Hermann Hoppe, 2 вересня 1949, Пайне, Німеччина) — німецький економіст, філософ, представник австрійської школи.
 3499 Гоппе (3499 Hoppe) — астероїд головного поясу.
 Феліцітас Гоппе (нім. Felicitas Hoppe; нар. 22 грудня 1960, Хамельн) — німецька письменниця.
 Пауль Вернер Гоппе (нім. Paul Werner Hoppe; 28 лютого 1910, Берлін — 15 липня 1974, Бохум) — німецький офіцер, оберштурмбаннфюрер СС, комендант концентраційного табору Штуттгоф.
 Йоахім Гоппе (нім. Joachim Hoppe; 20 березня 1915, Ганновер — 28 квітня 1941, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Гаррі Гоппе, Артур «Гаррі» Гоппе (нім. Arthur «Harry» Hoppe; 11 лютого 1894, Брауншвейг — 23 серпня 1969, Вецлар) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.